Stroma har flere betydninger:

 Island of Stroma – en ø ud for Skotlands nordkyst

 Stroma (dyrevæv) – den forbindende og afstivende ramme okring en dyrecelle, et dyrevæv eller et organ

 Stroma (plastiddel) – den tykke væske mellem grana, dvs. stakkene af tylakoider i grønkorn. Her foregår opbygningen af kulhydrat under fotosyntesen

 Stroma (celletype) – en forbindende vævscelle i et organ, en del af et løst bindevæv